Termin 2-haloalkanoidno kiselinska dehalogenaza ima više značenja.

 2-Halokiselinska dehalogenaza, enzim
 2-Halokiselinska dehalogenaza (invertovanje konfiguracije), enzim
 2-Halokiselinska dehalogenaza (zadržavanje konfiguracije), enzim